Ушкатты — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ушкатты — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия 
 Ушкатты — село в Домбаровском районе Оренбургской области.